SuperDrive steht für:

 SuperDrive (Diskettenlaufwerk) von Apple für 800-kB- und HD-Disketten im 3,5″-Format
 Name für DVD-Brenner von Apple, siehe Brenner (Hardware) #DVD-Brenner

Siehe auch:
 SuperDisk